Ribbon – rzeka w Kalifornii
 Ribbon – wodospad na rzece Ribbon
 Wstążka (komputery) – (Ribbon) – interfejs użytkownika